Johann Möllinger ist der Name folgender Personen:

* Johann Albert Möllinger (1823–1906), deutscher Politiker, MdL Hessen
 Johann Jacob Möllinger (1695–1763), deutscher Uhrmacher

Siehe auch:
 Johannes Möllinger